Пасічна Воліна Петрівна (1928—1994) — українська перекладачка, редакторка.
 Пасічна Катерина Петрівна (* 1955) — українська поетеса, прозаїк.

 Пасічний Віктор Григорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Пасічний Григорій Володимирович (1961—1983) — український радянський футболіст.
 Пасічний Олександр Станіславович ( 1972) — український приватний підприємець, політик, народний депутат України ІХ скликання.
 Корнилій (Пасічний) (1927—2014) — єпископ-емерит Торонтської єпархії УГКЦ, василіянин.

Див. також 
 Пасічний
 Пасічний (річка)

Українські прізвища